Spielerlaubnis steht für:

 Spielerlaubnis (Sport), Zulassung eines Spielers zum Spielbetrieb
 Spielerlaubnis (DDR), staatliche Erlaubnis für Künstler in der DDR